Yaloke kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Yaloké, ort, Ombella-Mpoko, 
 Yaloke Sub-Prefecture, subprefektur, Ombella-Mpoko, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar